Jaroslav Bureš ist der Name folgender Personen:

* Jaroslav Bureš (Künstler) (1915–1985), tschechischer Maler, Grafiker und Hochschullehrer 
 Jaroslav Bureš (Kunsthistoriker), tschechischer Kunsthistoriker 
 Jaroslav Bureš (Arabist) (* 1953), tschechischer Arabist und Politikwissenschaftler 
 Jaroslav Bureš (Politiker) (* 1954), tschechischer Jurist und Politiker 
 Jaroslav Bureš (Schachspieler) (* 1993), tschechischer Schachspieler